Marka může být:

v historii
 Marka (území) – pohraniční území Franské, později Německé říše
 jiný název pro měrnou jednotku zvanou hřivna

měna
 Německá marka (1948–2001; SRN)
 Konvertibilní marka (od r. 1998; Bosna a Hercegovina)
 Východoněmecká marka (1948–1990; NDR; zpočátku nazývaná německá marka)
 Markka (1860–2001) 
 Estonská marka (1918–1927)
 Polská marka (1918–1926)
 Říšská marka (1924–1948)
 Rentenmark (1923–1924)
 Papírová marka (1871–1915/1938)
 Stříbrná marka (např. v Hamburku v 16. století)
 Courantmark (severní Německo od 16. století)
 Sundská marka (od roku 1319)

 jiné
 Marka (řeka) – vodní tok, pramen a horní tok řeky Sagter Ems na severozápadě Dolního Saska
 Marka (Norsko) – obec v jižním Norsku
 Marka (Malawi) – město v Malawi
 Marka (jazyk) – jazyk v západní Africe na území Burkina Faso a Mali
 Marka (jméno) – ženské křestní jméno

Externí odkazy